Paul Tapponnier (1884-1970), homme politique, député de la Haute-Savoie ;
 Paul Tapponnier (1947-), géophysicien, membre de l'académie des sciences.